Porterfield ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Porterfield (Illinois)
 Porterfield (Maine)
 Porterfield (Ohio)
 Porterfield (Tennessee)
 Porterfield (Wisconsin), im Marinette County
 Porterfield (Town), Town(ship) im Marinette County, Wisconsin

Unternehmen:
 Porterfield Aircraft Corporation, Flugzeughersteller in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Ian Porterfield (1946–2007), schottischer Fußballtrainer
 James Alexander Porterfield Rynd (1846–1917), irischer Schachspieler
 Matthew Porterfield (* 1977), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler